Ашот I (820—891) — князь князей (862—885), затем царь (885—890) Армении из династии Багратуни.
 Ашот I Куропалат (ум. 826) — Ашот Великий, грузинский царь с 809 года.